Саксагань — річка у південно-східній частині Придніпровської височини, ліва притока Інгульця
 Саксагань — село у Кам'янському районі, Саксаганська сільська громада, Дніпропетровська область (до 17 липня 2020 року — П'ятихатський район)
 Саксагань — село у Кам'янському районі, Верхівцівська міська громада, Дніпропетровська область (до 17 липня 2020 року — Верхньодніпровський район)
 Саксагань — залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці
 «Саксагань» — шахта у місті Кривий Ріг
 «Саксагань» — готель у місті Кривий Ріг